Ljubov Nyikolajevna Jegorova (1880–1972) orosz balett-táncosnő, táncpedagógus, művészeti igazgató
Ljubov Ivanovna Jegorova (1966) hatszoros olimpiai és háromszoros világbajnok orosz sífutónő